Achter de Hoven (Leeuwarden), wijk van Leeuwarden.
Station Leeuwarden Achter de Hoven, voormalig spoorwegstation nabij die wijk.
Achter de Hoven (Gennep), buurtschap in Nederlands-Limburg.
Achter de Hoven (Waalwijk), wijk van Waalwijk, voormalige buurtschap in de voormalige gemeente Sprang.